Фок — найнижче пряме або косе вітрило на фок-щоглі вітрильника, також префікс «фок-» добавляється до назв рангоуту і вітрил, що відносяться до фок-щогли. 
 ФОК — Фізкультурно-оздоровчий комплекс

 герої давньогрецьких міфів
 Фок (син Орнітіона), родом із Корінфа
 Фок (син Еака), родом з Егіни
 Прізвище:
 Фок Анатолій Владимирович —(3.07.1879-09.1937). Генерал-майор. Командуючий артилерією Перекопа (1920). Загинув під Сарагосою.
 Фок Борис Борисович — російський генерал
 Фок Єне (1916 — 2001) — угорський політик, прем'єр-міністр Угорщини в 1967—1975.
 Фок Володимир Олександрович — радянський фізик-теоретик
 Метта Фок — шведська шляхтичка
 Фок Олександр Борисович — російський генерал
 Фок Олександр Вікторович — російський генерал